The Very Best of Rainbow — збірка англійської групи Rainbow.

Композиції 
 Man on the Silver Mountain - 4:37 
 Catch the Rainbow - 6:38 
 Starstruck - 4:06 
 Stargazer - 8:26 
 Kill the King - 4:28 
 Long Live Rock 'n' Roll - 4:23 
 Gates of Babylon - 6:46 
 Since You Been Gone - 3:17 
 All Night Long - 3:50
 I Surrender - 4:01 
 Can't Happen Here - 4:57 
 Jealous Lover - 3:11 
 Stone Cold - 5:17 
 Power - 4:26 
 Can't Let You Go - 4:20 
 Street of Dreams - 4:26

Джерела 
 The Very Best of Rainbow  allmusic
 The Very Best of Rainbow  last.fm

Альбоми Rainbow